Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на Медитеранским играма 2013 одржана је у турском граду Мерсину 27. јуна, на Атлетском стадиону Невин Јанит.

Учествовало је 15 такмичара из 11 земаља.

Земље учеснице

Сатница 
Време (UTC+3).

Победници

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у две квалификационе групе 1. са 8 и 2. са 7 такмичара. Пролазак у финале изборила су по три првиопласирана из обе групе (КВ) и двојица према постигнутом резултату (кв)
.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултети Атлетике на званичном сајту играра МИ 2013.

Атлетика на Медитеранским играма 2013.
Трка на 100 метара на Медитеранским играма